Psi Aquarii puede referirse a tres estrellas distintas en la constelación de Acuario:

 Psi1 Aquarii (91 Aquarii), estrella gigante naranja de magnitud 4,24 en donde se ha descubierto un planeta extrasolar.
 Psi2 Aquarii (93 Aquarii), estrella variable de magnitud 4,39 a 322 años luz de la Tierra.
 Psi3 Aquarii (95 Aquarii), estrella binaria blanca de magnitud 4,98 a 249 años luz.